Luis Francisco de la Cerda Aragón, IX duque de Medinaceli (El Puerto de Santa María, 2 de agosto de 1660 - Pamplona, 26 de enero de 1711), fue un noble español de la Casa de Medinaceli.

Biografía  
Era el primer hijo varón de Juan Francisco de la Cerda y de Catalina Antonia de Aragón y Sandoval]]. Heredó de su padre los títulos de duque de Medinaceli, de Alcalá de los Gazules, marqués de Cogolludo, de Tarifa y de Alcalá de la Alameda. Heredó de su madre los de duque de Segorbe, de Cardona, de Lerma, marqués de Denia, de Comares, de Pallars, conde de Prades y conde de Santa Gadea. De ambos, el de Grande de España, convirtiéndose en uno de los aristócratas más importantes de la España de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. 

Durante el reinado de Carlos II fue embajador en la Santa Sede ante Inocencio XII, virrey y capitán general de Nápoles y desde 1699 miembro del Consejo de Estado.
 
Tras la muerte sin herederos de Carlos II y el comienzo de la guerra de sucesión, fue nombrado primer ministro por Felipe V. Opuesto a la creciente influencia francesa en la corte española, en 1710 desveló a los ingleses los planes secretos para concertar una tregua entre las Provincias Unidas y Francia, por lo que fue encarcelado en el Alcázar de Segovia y posteriormente trasladado al castillo de Pamplona, donde murió al año siguiente.

De su matrimonio con María de las Nieves Girón y Sandoval (m. 1732), hija del duque de Osuna Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, tuvo dos hijos fallecidos antes de llegar a la mayoría de edad, por lo que sus títulos nobiliarios pasaron a su sobrino Nicolás, hijo de su hermana Feliche.

Referencias

Enlaces externos 
 

Duques de Medinaceli
Virreyes de Nápoles
Embajadores de España ante la Santa Sede
Consejeros de Estado de España del siglo XVIII
Diplomáticos de España del siglo XVII
Marqueses de Denia
Grandeza de España
Casa de la Cerda
Académicos de la Arcadia
Alcázar de Segovia
Adelantados mayores de Andalucía hereditarios
Alcaides de los Donceles
Nacidos en El Puerto de Santa María